Yusufzai ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Ghafoor Yusufzai, afghanischer Fußballspieler
 Mohammed Sarwar Yusufzai, afghanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Yousafzai